Solenopsis (botanica), genere di piante della famiglia Campanulaceae
Solenopsis (zoologia), genere di formiche della sottofamiglia Myrmicinae